Coronazione di spine – episodio della vita di Gesù narrato nei Vangeli

Opere d'arte
Incoronazione di spine – dipinto di Hieronymus Bosch, conservato al Monastero dell'Escorial di Madrid
Incoronazione di spine – dipinto di Hieronymus Bosch, conservato alla National Gallery di Londra
Incoronazione di spine – dipinto di Tiziano Vecellio, conservato nella Alte Pinakothek di Monaco di Baviera
Incoronazione di spine – dipinto di Tiziano Vecellio, conservato nel Musée du Louvre di Parigi
Incoronazione di spine – dipinto di Caravaggio, conservato nel Kunsthistorisches Museum di Vienna
Incoronazione di spine – dipinto di Caravaggio, conservato nella galleria di Palazzo degli Alberti a Prato
Incoronazione di spine – dipinto di Antoon van Dyck, conservato nel Museo del Prado a Madrid 
 Incoronazione di spine – scultura di Anton Maria Maragliano usata per la processione del Venerdì Santo a Savona